Movimento Democratico Unito – un partito politico sudafricano